Андре́а (А́льдо) Печи́ни (; родился 1951 года, Италия) — итальянский скаут, главный скаут клуба «Наполи».

Карьера 
Альдо начал свою работу в «Фиорентине», в которой провёл пять лет. В 1997 году стал скаутом «Болоньи». Четыре года спустя отправился в «Кьево», а уже через два года стал частью штаба Роберто Манчини в «Интере». В это время Альдо находит перспективного бразильского вратаря Жулио Сезара, который станет «венцом» его карьеры скаута. В 2004 году Сезар был подписан, однако, из-за превышения лимита был отправлен в предыдущий клуб Альдо - «Кьево». После этого Печини отработал в «Лацио» и «Торино». Затем провёл два года в «Парме», будучи шеф-скаутом. 1 июня 2010 года Альдо стал главой международного скаутинга питерского «Зенита», поработав со своим соотечественником Лучано Спаллетти. Позднее Альдо вернулся в «Болонью», где стал работать со Стефано Пиоли.

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью на сайте «Пармы»